Skrót EI może oznaczać:
 The Electronic Intifada
 Energy Institute
 Enterprise Ireland
 Expeditors International
 Eerie, Indiana – serial amerykański
 Extreme ironing – specyficzny sport ekstremalny
 linie lotnicze Aer Lingus (kod IATA)